Стоксейри (, ) — небольшой городок на юго-западе Исландии. Входит в состав общины Аурборг региона Сюдюрланд. Население составляет 445 человек по состоянию на 2011 год.

Основан в X веке одним из первых поселенцев Исландии Хастеинном Атласоном. Первоначально Стоксейри был важным рыболовным и торговым центром, в наши же дни активно посещается туристами.

Имеется школа, лютеранская церковь, ресторан и музей. Через город проходит дорога регионального значения Гёйльверьябайярвегюр .

Городку посвящена одна из композиций исландских эмбиент/пост-рок музыкантов «Jónsi & Alex». В Стоксейри родился известный исландский композитор, органист, педагог и дирижер Паудль Исоульфссон (; 1893–1974).

Ежегодно в Стоксейри в первые выходные июля проходит городской семейный фестиваль Bryggjuhátíð ().

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Исландии